Nevasport o nevasport.com es una web sobre nieve, esquí, snowboard y todos los temas que rodeen a los deportes de montaña. Actualmente nevasport es, por número de usuarios registrados y tráfico contrastado, el principal punto de encuentro en Internet de los aficionados a los deportes de invierno de habla hispana.

Nevasport nació en noviembre de 2001 a manos de Pepe Peinado, un profesor de esquí y aficionado a internet que decidió crear un portal dedicado a su deporte preferido y que, con el paso de los años, se ha convertido en el sitio web más importante de España para encontrar información sobre la nieve, con más de 40.000 visitas diarias.

Financiado exclusivamente con publicidad que tenga relación directa con la nieve y el esquí, nevasport es totalmente gratuito para los usuarios y funciona gracias al mantenimiento de varios colaboradores conocedores de la montaña y la nieve como Carlos Guerrero Castillo autor entre otros libros del best-seller Esquiar con los pies, Fernando Wilhelmi, webmaster de la web Guía Montañera de Sierra Nevada o muchos otros.

Entre las secciones de la página, se puede encontrar la sección de noticias, actualizada diariamente por Iván Medina, la sección de estaciones de esquí con información de más de 3000 estaciones de esquí en todo el mundo, varios blogs mantenidos por los colaboradores, ofertas de viajes o tienda en línea. Y además hay otras 3 secciones construidas por las colaboraciones de los propios usuarios de nevasport. El foro, la sección de fotografías y la sección de reportajes, donde se puede conseguir ayuda rápidamente para realizar viajes, información sobre material de esquí, información meteorológica en los principales centros invernales e incluso sirve de medio para conseguir compañeros en las escapadas a la montaña.

Anécdotas 

La importancia de esta página y la representación de los aficionados del esquí es tan importante que Nevasport fue al Senado el 10 de noviembre de 2005 en representación de los esquiadores para dar su visión sobre los problemas de seguridad en las estaciones de esquí. Los foreros o usuarios de la página escribieron más de 300 opiniones que fueron resumidas y expuestas ante el senado por el propio Pepe Peinado y Fernando Wilhelmi.

Aparte de haber sido mencionada por diversos medios de comunicación varias veces, otra anécdota ocurrió por una noticia escrita el día de los inocentes que aseguraba que iban a juntar las estaciones de Valdesquí y Puerto de Navacerrada a través de La Bola del Mundo. Ésta noticia fue presentada a los medios de comunicación por un grupo ecologista, en su comunicado a la prensa este grupo incluso utilizaba los mismos nombres que se usaron en la inocentada.

Pero quizás la anécdota más simpática sea una estación de esquí virtual llamada Teide Ski Resort creada en 2002 por este portal y que aseguran que se encuentra en las laderas del Teide. Lo más curioso es que esta estación virtual es la estación que más visitas recibe de las más de 3000 estaciones que este sitio tiene catalogadas.

Enlaces externos 
 Sitio web de Nevasport
 Noticias de esquí
 Foro de Nevasport
 Sección de Historia y anécdotas antiguas del esquí
 Astún y Candanchú Desde Jaca con Amor
 Técnica y opinión por el autor de "Esquiar con los pies"

Sitios web
Esquí